Carolyn Jones peut désigner :
 Carolyn Jones (1930-1983), actrice américaine ;
  (1941-2018), actrice britannique ;
  (née en 1957), réalisatrice et productrice américaine ;
 Carolyn Jones, femme politique provinciale canadienne.